Агава паррасская () — суккулент, вид рода  семейства .

Ботаническое описание

Морфология 
Листья примерно 30 см в длину и 10—16 в ширину, матово-зелёной окраски с голубовато-серым налётом. Верхняя сторона у листьев сильно вогнутая, края и конец с красно-коричневыми колючками.

Размножение 
Семенами и боковыми побегами.

Природный ареал 
Мексика (штат Коауила), склоны Сьерры-де-Паррас, на высоте 1400-2400 м.

Примечания

Литература 
 «Всё о сукклентах» Рой Макклистер, Москва, 2007.

Флора Северной Америки
Суккуленты
Комнатные растения
паррасская